La ragazza di nome Giulio – romanzo di Milena Milani del 1964
 La ragazza di nome Giulio – film del 1970 diretto da Tonino Valerii, tratto dal romanzo omonimo